Pe 21 mai,1995 alegerile generale belgiene au fost pentru Camera Reprezentanților și Senatului. Partidul Popular Creștin(CVP)a câștigat alegerile și Jean-Luc Dehaene a continuat ca prim-ministru.

Alegeri în Belgia
1995 în Belgia